Сухоборское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Сухоборское сельское поселение — входит в Слободской район

Курганская область
 Сухоборское сельское поселение — входит в Щучанский район